D6 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D6 (Ain), een departementale weg in het Franse departement Ain
 D6 (Ardennes), een departementale weg in het Franse departement Ardennes
 D6 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië
 D6 (Val-de-Marne), een departementale weg in het Franse departement Val-de-Marne
 Gedeutereerd dimethylsulfoxide (DMSO-d6)